zrąb (geologia)
 zrąb (górnictwo)
 zrąb (leśnictwo)
 zrąb (chemia)
 zrąb – konstrukcja zrębowa w budownictwie drewnianym
 Zrąb – miejscowość w województwie lubelskim
 zrąb narządu